Plaats in Indonesië
 Kualeu (Amanatun Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Kualeu (Mollo Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara